Кабильдо — многозначное наименование. Возможные значения:

 Кабильдо (собрание) — совет, сенат, капитул ордена (светского или духовного), а также здание или помещение для его заседаний.
  — орган колониального управления в испанских колониях.
 Кабильдо (Чили) — город в Чили, центр одноименной коммуны.